The Wheel steht für:

 The Wheel (1925), Stummfilm von Victor Schertzinger 
 The Wheel (Film), Filmdrama von Steve Pink (2021)
 The Wheel – Promis drehen am Rad, Spielshow (2021)
 The Wheeler Dealers, Filmkomödie (1963)

Siehe auch
 The Wheel of Time